Северная провинция () — одна из трёх провинций Малави, расположенная на севере страны. Площадь 26 931 км², население 1 708 930 человек (2008). Административный центр — город Мзузу. Включает 6 округов:

Города:
 Эквендени
 Каронга (42 555 чел.)
 Мзимба (26 224 чел.)
 Мзузу (175 345 чел.)
 Румпи (27 988 чел.)

Примечания 

Регионы Малави